Shabtai (auch Sabbatai, Schabtai oder Shabbethai) ist ein männlicher Vorname sowie ein Familienname.

Herkunft 
Shabtai (hebr. שבתי) ist die hebräische Bezeichnung für den Planeten Saturn.

Namensträger

Vorname 
 Sabbatai Ben Josef (1641–1718), jüdischer Schriftsteller, Gelehrter, Bibliograph und Verleger
 Sabbatai ben Meir ha-Kohen (1621–1662), jüdischer Gelehrter, Talmudist und Dezisor
 Schabbtai Donnolo (913–nach 982), italienischer Arzt und Schriftsteller
 Shabbethai Horowitz (um 1590–1660), Talmudgelehrter, Kabbalist und Oberrabbiner von Frankfurt am Main
 Shabbethai Sheftel Horowitz (1565–1619), jüdischer Gelehrter und Kabbalist in Prag
 Shabtai Rosenne (1917–2010), israelischer Jurist und Diplomat
 Shabtai Petrushka (1903–1997), deutsch-israelischer Jazztrompeter, Bandleader, Komponist und Arrangeur
 Schabtai Schavit (* 1939), israelischer Geheimdienstmitarbeiter
 Schabbtai Zvi (1626–1676), Religionsgelehrter und selbsterklärter Messias
 Zellig Sabbetai Harris (1909–1992), US-amerikanischer Linguist und Informationstheoretiker

Familienname 
 Aharon Shabtai (* 1939), israelischer Dichter und Übersetzer  
 Yaakov Shabtai (1934–1981), israelischer Schriftsteller

Siehe auch 
 Shabtai Luzinski, Codename für das Schiff Susana

Männlicher Vorname
Familienname
Hebräischer Personenname